Das HBL All-Star Game 2011 fand am Samstag, den 5. Februar 2011 in der Arena Leipzig in Leipzig vor 7.532 Zuschauern statt. Es ist die 12. Auflage dieses Events.

Eine internationale Auswahl der Handball-Bundesliga spielte gegen die Nationalmannschaft des DHB. Die Deutsche Nationalmannschaft gewann mit 39:36 (21:16).

TOYOTA HBL-Auswahl & DHB-Auswahl

Toyota HBL-Auswahl 
In dieser Statistik sind nur Spieler, die auch zum Spiel da waren.
 Nationalitäten: 19 Spieler aus 12 Ländern; 3× , 3× , 3× , 2× , 1× , 1× , 1× , 1× , 1× , 1× , 1× , 1× 
 Vereine: 19 Spieler aus 10 Vereinen;  4× , 3×  2× , 3× , 2× , 1× , 1× , 1× , 1× , 1×

DHB-Auswahl 
 Vereine: 15 Spieler aus 8 Vereinen: 3×  2× , 2× , 2× , 2× , 2× , 1× , 1×

Auszeichnungen

Weblinks 
 Offizielle Internetpräsenz der Handball-Bundesliga (HBL)

2011
Handballveranstaltung 2011
Sportveranstaltung in Leipzig
Handball (Leipzig)